Sönam Dragpa (tib. bsod nams grags pa) bezeichnet folgende Personen:

Sönam Dragpa (Densa Thil) (1359–1408), Abt von Densa Thil
Penchen Sönam Dragpa (1478–1554), Ganden Thripa, Verfasser von Neue Rote Annalen (deb ther dmar po gsar ma)